Monir Kalgoum (né le  à Huddinge en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Kalgoum est le démi-frère de Mika Zibanejad, qui jouer pour les Rangers de New York de le LNH.

Carrière de joueur 
Joueur suédois qui débute chez les professionnels en 2003 dans la  du hockey en Suède. Il y joue durant quelques saisons avant de joindre les rangs d'un club autrichien puis britannique.

Il a aussi représenté son pays lors d'un Championnat du monde junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1999-2000 ||Stockholm 1 ||TV-Pucken ||8 ||3 ||3 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2000-2001 ||Huddinge J18 ||J18 Allsvenskan ||14 ||9 ||10 ||19 ||14 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2001-2002 ||Huddinge J18 ||J18 Allsvenskan ||2 ||1 ||2 ||3 ||4 ||6 ||1 ||2 ||3 ||16
|- 
|2001-2002 ||Huddinge J20 ||SuperElit ||34 ||6 ||10 ||16 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2002-2003 ||Huddinge J20 ||SuperElit ||29 ||17 ||12 ||29 ||40 ||3 ||2 ||0 ||2 ||2
|- 
|2003-2004 ||Huddinge J20 ||SuperElit ||6 ||4 ||1 ||5 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2003-2004 ||Huddinge IK ||Allsvenskan ||42 ||6 ||11 ||17 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2004-2005 ||Huddinge IK ||Allsvenskan ||37 ||7 ||7 ||14 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||AIK IF ||Allsvenskan ||40 ||7 ||9 ||16 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 ||AIK IF ||Allsvenskan ||28 ||3 ||13 ||16 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||AIK J20 ||SuperElit ||2 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||AIK IF ||Allsvenskan ||17 ||4 ||5 ||9 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Kapfenberger SV ||Nationalliga ||10 ||9 ||17 ||26 ||14 ||3 ||3 ||1 ||4 ||10
|- 
|2008-2009 ||Kapfenberger SV ||Nationalliga ||7 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL ||52 ||36 ||57 ||93 ||86 ||2 ||2 ||3 ||5 ||2
|- 
|2010-2011 ||Milton Keynes Lightning ||EPIHL ||36 ||17 ||36 ||53 ||68 ||2 ||2 ||3 ||5 ||6

Internationales 

|2004 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 2 || 0 || 2 || 0 ||align="left"|'''

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Huddinge
Joueur suédois de hockey sur glace
Joueur du Huddinge IK
Joueur de l'AIK IF
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Milton Keynes Lightning